Жо́нас Гонса́лвеш Оливе́йра, более известный как Жонас (; 1 апреля 1984, Бебедору, Сан-Паулу) — бразильский футболист, играл на позиции нападающего.

Биография 
Жонас начал профессиональную карьеру в возрасте 20 лет в клубе «Гуарани», чьим воспитанником он являлся, в 2005 году. На тот момент он являлся студентом и учился на фармаколога. В том же сезоне он стал лучшим бомбардиром своего клуба в Серии B с 12-ю голами, отстав на 4 гола от лучшего бомбардира турнира Рейналдо, что вызвало интерес со стороны грандов бразильского футбола.

2 января 2006 года Жонас перешёл в «Сантос» в качестве резервного игрока на предстоящий сезон. В пяти играх Лиги Паулисты он сумел отличиться четырьмя забитыми голами и в результате стал победителем чемпионата штата. Однако его окончание было омрачено травмой, выведшей игрока из футбола на полгода. После операции на колене он вернулся на поле, однако в 15 играх чемпионата Бразилии 2006 года сумел забить лишь 1 гол.

В Лиге Паулисте 2007 года дела у Жонаса пошли лучше, он вновь забил 4 гола, но в конце концов оказался на скамейке запасных, хотя в итоге клуб выиграл турнир во второй год подряд. Всего за «Сантос» Жонас забил 12 голов за полтора года.

12 сентября 2007 года Жонас подписал контракт с «Гремио». Уже спустя 4 дня он дебютировал за «трёхцветных» в Гре-Нал, выйдя на замену Лусиано Фонсеке. К концу года Жонас стал твёрдым титуларом (игроком основы) «Гремио».

Однако в первой половине 2008 года Жонас появлялся на поле нерегулярно и 7 июля сыграл свой первый матч за «Португезу» из Сан-Паулу, куда его на безвозмездной основе отдал на правах аренды «Гремио» («Португеза» лишь платила Жонасу зарплату). Всего за полгода, проведённых в «Португезе», он сумел стать лучшим бомбардиром своей команды с 9-ю голами, опередив на два гола Эдно.

Возвращение в «Гремио» было неоднозначным. С одной стороны, он сумел забить уже в первом матче в ворота «Эспортиво», в котором «гремистас» победили со счётом 5:0. С другой стороны, после матча с колумбийским «Бояка Чико» в рамках Кубка Либертадорес издание Mundo Desportivo назвало Жонаса «худшим нападающим в мире». В той игре нападающий имел как минимум четыре отличных возможности забить гол, но не воспользовался этими шансами.

Впрочем, это не выбило игрока из колеи и вскоре он отметился дублем в ворота «Сан-Жозе» (6:1).

Чемпионат Бразилии 2009 года закончился для Жонаса почти за 2 месяца до его официального окончания — 10 октября он подвернул лодыжку в игре против «Коринтианса» и с сильной болью был вынужден покинуть поле. Несмотря на это, Жонас с 24 голами стал лучшим бомбардиром Гремио в сезоне (с учётом голов во всех турнирах).

2010 год стал лучшим в карьере футболиста. Он, наконец, привёл свой клуб к победе в Лиге Гаушу, став лучшим бомбардиром турнира. Rádio Gaúcha удостоило его прозвища Mestre Jonas (Маэстро Жонас). Голевая феерия продолжилась и в чемпионате Бразилии — по состоянию на 23 октября, после 30 тура, он с огромным отрывам лидировал в списке лучших бомбардиров Серии A с 20-ю голами. Это был уже лучший показатель для нападающих «Гремио» за всю историю клуба — до того по 19 голов удавалось забивать Родриго Фабри (в 2002 году) и Клаудио Питбуль (в 2004 году). По итогам последнего, 38-го тура, на счету Жонаса оказалось 23 гола и он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второму нападающему в этом списке, Неймару из «Сантоса», удалось лишь сократить отставание до 6 голов (17).

С 75 голами Жонас занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров «Гремио» за последние полвека, опережая таких звёзд, как Роналдиньо (68), Эдер (66) и Марио Жардел (65).

Зимой 2011 года перешёл в «Валенсию». В матче против леверкузенского «Байера» забил гол на 10,5 секунде первого тайма, тем самым заняв второе место в списке скорострелов Лиги чемпионов после Роя Макая.

В «Валенсии» Жонас провёл 4 сезона, забив 51 мяч в 156 матчах (в том числе 36 мячей в 112 матчах чемпионата Испании).

12 сентября 2014 года перешёл в португальскую «Бенфику». В первом сезоне забил 20 мячей в 27 матчах чемпионата Португалии. На следующий сезон Жонас сыграл ещё успешнее: 32 мяча в 34 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата.

Достижения

Командные 
 «Сантос»
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2006, 2007

 «Гремио»
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 2010

 «Бенфика»
 Чемпион Португалии (4): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Португалии: 2016/17
 Обладатель Кубка португальской лиги (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2016, 2017, 2019

Личные 
 Рекордсмен «Гремио» по числу голов за один сезон: 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Бразилии: 2010
 Игрок года чемпионата Португалии (2): 2015, 2016
 Обладатель Серебряного мяча: 2016
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии (2): 2016, 2018

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон